Fürstenhofer ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Fürstenhofer (1899–1965), österreichischer Politiker
 Norbert Fürstenhofer, österreichischer Militär, zuletzt Brigadier